Алан Смит:
 Смит, Алан (род. 1980) — английский футболист.
 Смит, Алан Мартин (род. 1962) — английский футболист и спортивный комментатор.